Enevo peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Енево) :
Enevo, village bulgare de l'obchtina de Novi pazar, situé dans l'oblast de Choumen ;
Enevo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch.